Alvim é um apelido e nome de uma família portuguesa, sendo uma das famílias com mais antigas em Portugal.

História 
Uma famosa linhagem são os de Riba de Vizela. D. Soeiro Reimondo de Riba de Vizela, que em princípios do século XIII vivia na sua Quinta de Aguiar, freguesia de S. Cosme, concelho de Gondomar, junto do Porto, foi rico-homem e alferes-mor de D. Afonso II e casado com D. Urraca Viegas. Dum dos seus filhos, D. Mendo Soares de Melo, provieram os deste apelido e de outro, Pedro Soares de Alvim, os "Alvins".

Este Pedro Soares, que primeiro se chamou de Pousada, por viver durante algum tempo na Quinta deste nome, situada na freguesia de Carvalho, concelho de Celorico de Basto, tomou depois o apelido de Alvim por morar no lugar de Alvim, na terra de Basto, o qual ficou solar da família. Pedro Soares de Alvim recebeu-se com D. Maria Esteves, filha de Estêvão Malho de Lavadeira e de D. Maria Lourenço da Cunha, sua mulher.

A esta família pertencia a Condessa D. Leonor de Alvim, mulher do condestável D. Nuno Álvares Pereira, filha de João Pires de Alvim e de sua primeira mulher, D. Branca Pires Coelho, neta paterna de Martim Pires de Alvim e de sua primeira mulher, Margarida Pires Ribeiro, e, pela linha varonil, bisneta do referido Pedro Soares de Alvim. Entrou, pois, esta esclarecida linhagem nos Duques de Bragança, de onde se derivou a muitas casas ilustres e gerou a dinastia que, depois de 1 de Dezembro de 1640, reinou em Portugal, pelo que quase todas as casas soberanas Europeias têm sangue dos Alvins.
O representante da casa de Alvim é o Duque de Bragança.

Quando a Família Real embarcou para o Brasil devido às Invasões Francesas, vários Alvins acompanharam corte (daí o ramo de Alvins do Brasil).
 
As suas armas são: Esquartelado: o primeiro e o quarto, xadrezados de ouro e de vermelho, de quatro peças em pala e quatro em faixa, o segundo e o terceiro, de azul com cinco flores-de-lis de ouro postas em sautor. Timbre: um leão sainte de ouro tendo na mão direita uma flor-de-lis azul.

Nota: Retirado do livro: A Família Alvim de Glorinha Alvim Martins. Estes dados sobre a família ALVIM são uma gentileza do ex-embaixador de Portugal no Brasil, Adriano Carvalho.

Personalidades 
 António de Sousa Vadre Castelino e Alvim, advogado e político português
 Beatriz Pereira Alvim, portuguesa, primeira Duquesa de Bragança, filha de Nuno Álvares Pereira.
 Cesário Alvim, brasileiro.
 Diogo António José Leite Pereira de Melo e Alvim, português
 Fernando Alvim, português, guitarrista.
 Francisco Cordeiro Torres Alvim, Barão de Iguatemi.
 Francisco Manuel Barreto Alvim, Médico Fundador da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, Português.
 Francisco Alvim, diplomata e Poeta Brasileiro.
 Marta Alvim, portuguesa, modelo e artista plástica.
 José Cesário de Faria Alvim, brasileiro governador de Minas Gerais.
 José Joaquim de Sá Freire Alvim, político brasileiro, prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal
 Maria Amélia Cesário Alvim, brasileira, esposa do escritor e intelectual Sérgio Buarque de Holanda.
 Miguel de Sousa Melo e Alvim,militar e político luso-brasileiro.
Fernando Alvim, locutor de rádio e apresentador de televisão português.

Morgadios da Família em Portugal 
 Quinta da Mota, em Ourém
 Quinta da Olaia, em Ourém
 Quinta de Seiça, em Ourém
 Quinta dos Namorados, em Ourém
 Casa do Outeiro, em Alter do Chão
 Casa Melo Alvim, em Viana do Castelo

Ver também 
 Lista de apelidos de família da língua portuguesa

Sobrenomes da língua portuguesa